Kega Fusion un emulador de las videoconsolas Master System/GameGear/Mega Drive/Genesis/Mega CD/Sega CD/32X gratuito para Microsoft Windows, MacOS X y GNU/Linux.

Es uno de los más populares emuladores de Mega Drive.

Kega Fusion está basado en el emulator Kega y su sucesor Kega Lazarus, ambos discontinuados.

Hacia febrero de 2021, Sega Fusion es reconocido por Xfire.

Historia

KGen (1998) 

KGen fue el primer intento de Steve Snake por crear un emulador de Sega Mega Drive, escrito porque en ese momento el único emulador disponible, Genem, era lento y tenía un sonido de mala calidad. Ésta fue la primera vez que se emuló acertadamente el chip YM2612, al contrario de otros esfuerzos que intentaron aproximarse al sonido y música de Génesis mediante los entonces populares chips OPL3 de tarjetas compatibles Adlib y Sound Blaster. Otro emulator llamado Genecyst fue lanzado por el mismo tiempo por Bloodlust Software y comenzó una sana rivalidad. Éste era un emulador basado en DOS y corría en un hardware 486 o superior, pero requería al menos un Pentium para funcionar a toda su velocidad.

KGen-X 

KGen-X fue una reescritura abortada de KGen que nunca fue lanzado al público.

KGen98 (1998) 

KGen98 era una versión nueva reescrita de KGen, con mejor compatibilidad, más características y mejor calidad de sonido éstereo. 

Aún basado en DOS, requería casi lo mismo que su predecesor pero algo más para habilitar su modo de sonido de alta calidad y modo de video de 16 bits con efectos y sombras. Enseguida a Steve Sega le pidió crear una versión compatible con Windows que se pudiera vender con algunos juegos clásicos en el "Sega Smash Pack".

Kega (2002) 

Después de un largo descanso de la escena de la emulación, Snake sorprendió a muchos seguidores con el sorpresivo lanzamiento de Kega, una emulación nueva para Windows basada en DirectX. Incluía muchas características nuevas como la emulación de Sega Master System y Mega-CD. Para correr a toda velocidad, requería al menos un computador con un Celeron de 500 MHz. Se lanzó después del muy popular Gens, otro emulador para Windows con buena velocidad y compatibilidad, lanzado por StefD en 1999. Originalmente Steve comenzó Kega porque trataba de ayudar a Stef a arreglar ciertos problemas de incompatibilidad.

Kega Lazarus (2003) 

Kega Lazarus (Lázaro) fue llamado de esa manera porque el disco duro de Steve, en el que contenía todas las fuentes de Kega desde el 0.02b (el lanzamiento final de Kega comienza con 0.04b), colapsara y se perdieran todos los datos. Una característica notable del desarrollo de Lazarus fue añadir soporte para Sega 32X - aún incompleto.

Kega Fusion (2004) 

La última (y actual) versión de Kega se llamó "Fusion", porque en el fondo es la fusión de Kega y Kega Lazarus con aún más características y compatibilidad. Fue la primera versión en soportar aceleración por hardware vía Direct3D, así como un soporte para Sega 32X muy mejorado.

Previamente, Kega Fusion se conocía como la versión 0.1 con una letra y el sufijo Beta,con la última revisión siendo 0.1e. El siguiente lanzamiento se llamó Kega Fusion 3.0 beta, Snake dijo que el número tan bajo hizo que muchas personas se avergonzaran; es creencia popular que los programas con números menores a 1.0 son inestables o están incompletos (mucho freeware y programas open source tienen estados de beta indefinidamente y no por ello son inestables o están incompletos). 

La lógica en comenzar Kega Fusion con 3.0 se debe a que es la tercera gran revisión de la herencia Kega, por orden Kega, Kega Lazarus y Kega Fusion. La beta fue desechada después de la versión 3.2 por la misma razón.

El día de Navidad del 2008, fue lanzado para Macintosh el primer Kega Fusion (3.52i), el 28 de septiembre de 2009, fue lanzada una versión pre-compilada de Linux llamada Kega Fusion 3.62x.

Características 

La mayor parte del emulador están escrita en lenguaje ensamblador. En un microprocesador tipo Pentium III o similar, Kega Fusion ejecuta una ROM de Mega Drive a 50 o 60 fotogramas por segundo, aunque con el plugin del popular filtro  gráfico 2×SaI la capacidad de procesado necesaria para lograr 50/60 cuadros por segundo es mucho mayor (se debe tener en cuenta que emular juegos de Sega 32X a velocidad jugable requiere de un microprocesador de 850 MHz o superior). El énfasis en el detalle se nota en la emulación del chip Yamaha YM2612, que según Steve Snake es casi perfecta- otros emuladores, como Gens, sufren de imperfecciones emulando este chip, como se puede notar en la pantalla del título de Sonic 3D Blast y Sonic & Knuckles. La compatibilidad es muy alta con Kega Fusion, aún en juegos de Sega 32X - cada juego de Sega 32X, incluyendo juegos para SegaCD+32X, es acertadamente emulado. Muchos de estos juegos son injugables en otros emuladores. Dado que las rutinas de la BIOS de Sega 32X están más estudiadas (a través de ingeniería inversa) que las del Mega-CD, desde la versión 3.3 Kega Fusion puede funcionar con o sin las imágenes de la BIOS del Sega 32X. Kega Fusion puede emular todas las consolas caseras conocidas de Sega lanzadas antes de la Saturn. Kega Fusion carece de soporte para juegos del formato Sega LD, basados en Laser Disc, lanzados para usar en el LaserActive de Pioneer.

Junto con emular a la mayoría de consolas de Sega Kega Fusion soporta archivos WAV y su sucesor en formato GYM, VGM. VGM es parecido a GYM en como es creado pero se parece más a como el YM2612 sintetiza, y en compresión (en formato VGZ). En la versión 3.5, Kega Fusion soporta el modo multijugador en internet o LAN. Aunque el modo multijugador está en sus inicios, Kega Fusion 3.51 lo ha hecho más estable.

Desde el 10 de diciembre de 2008, Kega Fusion 3.6 soporta la emulación del Sega Virtua Processor, además de permitir grabar imágenes, junto con incluir el códec Kega Game Video lossless. Además se añadió soporte para el Sega Pico. Con el lanzamiento del 3.64 para Windows, se añadió, además la emulación de SF-7000.

Emuladores de Sega Mega Drive
Emuladores de Sega Master System
Emuladores de Game Gear